Балвская волость () — одна из 19 волостей Балвского края в Латвии. Волостной центр — село Наудаскалнс.

На начало 2015 года население волости составляет 661 постоянный житель. По территории волости проходит автодорога .

Примечания 

Балвская волость